Zapotitlán steht für:

 Zapotitlán (Guatemala), Municipio im Departamento Jutiapa, Guatemala

Orte in Mexiko:
 Zapotitlán (Álamo Temapache) in Veracruz
 Zapotitlán (Atzalan) in Veracruz
 Zapotitlán (Tatahuicapan de Juárez) in Veracruz
 Zapotitlán de Vadillo in Jalisco
 Zapotitlán de la Fuente in Guerrero
 Zapotitlán de Méndez in Puebla
 Zapotitlán del Río in Oaxaca
 Zapotitlán Lagunas in Oaxaca
 Zapotitlán Palmas in Oaxaca
 Zapotitlán Salinas in Puebla
 Zapotitlán Tablas in Guerrero
 San Cristóbal Zapotitlán in Jalisco
 San Juan Zapotitlán in Oaxaca
 San Miguel Zapotitlán (Jalisco) in Jalisco
 San Miguel Zapotitlán (Sinaloa) in Sinaloa
 Santa María Zapotitlán in Oaxaca

Verwaltungseinheiten in Mexiko:
 Municipio Zapotitlán in Puebla
 Municipio Zapotitlán de Méndez in Puebla
 Municipio Zapotitlán de Vadillo in Jalisco
 Municipio Zapotitlán Lagunas in Oaxaca
 Municipio Zapotitlán Palmas in Oaxaca
 Municipio Zapotitlán Tablas in Guerrero